Die Ladies Open Lausanne 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Lausanne. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 11. bis 17. Juli 2022 statt. Gewonnen wurde das Turnier von Petra Martic im Einzel sowie der Paarung Olga Danilović/Kristina Mladenovic im Doppel.

Titelverteidigerinnen waren Tamara Zidanšek im Einzel sowie die Paarung Susan Bandecchi/Simona Waltert im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Ladies Open Lausanne 2022 fand am 10. und 11. Juli 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Lausanne